Гран-при Нидерландов  года чемпионата мира среди гонщиков прошёл 17 августа на трассе «Зандворт». Гонка проходила по правилам «Формулы-2» согласно регламенту сезона.

Гонка 

|}

Ссылки 
 
 
 
 

Гран-при Нидерландов
Спорт в Нидерландах в 1952 году
События 17 августа
Август 1952 года